Kurtis Dulle (né le  à Craik, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Avant de devenir joueur professionnel, il s'aligne cinq saisons avec les Cougars de l'Université de Régina en Saskatchewan. Il se joint ensuite aux Salmon Kings de Victoria y jouant ses premières parties en tant que professionnel. Il joue ensuite dans la Ligue centrale de hockey. Il y évolue jusqu'en 2009-2010 à l'exception d'un très bref séjour en Suède avec le Bofors IK en 2007-2008.

Le , les Hull Stingrays annoncent sa mise sous contrat pour la saison 2010-2011. Au terme de la saison, il accepte un contrat pour rejoindre les Sydney Bears en Australie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Cougars de l'Université de Régina ||SIC ||32 ||6 ||15 ||21 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||Cougars de l'Université de Régina ||SIC ||35 ||2 ||17 ||19 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Cougars de l'Université de Régina ||SIC ||25 ||2 ||8 ||10 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Cougars de l'Université de Régina ||SIC ||32 ||4 ||17 ||21 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Cougars de l'Université de Régina ||SIC ||31 ||7 ||14 ||21 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Salmon Kings de Victoria ||ECHL ||17 ||2 ||6 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Killer Bees de Rio Grande Valley ||LCH ||64 ||8 ||8 ||16 ||76 ||6 ||0 ||2 ||2 ||2
|- 
|2006-2007 ||Killer Bees de Rio Grande Valley ||LCH ||27 ||6 ||9 ||15 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Oilers de Tulsa ||LCH ||33 ||1 ||24 ||25 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Bofors IK ||Allsvenskan ||6 ||0 ||2 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Steelhounds de Youngstown ||LCH ||61 ||5 ||26 ||31 ||100 ||5 ||0 ||3 ||3 ||6
|- 
|2008-2009 ||Killer Bees de Rio Grande Valley ||LCH ||64 ||7 ||28 ||35 ||119 ||7 ||0 ||2 ||2 ||19
|-
|2009-2010 ||Eagles du Colorado ||LCH ||4 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Americans d'Allen ||LCH ||21 ||2 ||6 ||8 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Killer Bees de Rio Grande Valley ||LCH ||2 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||IceRays de Corpus Christi ||LCH ||23 ||2 ||14 ||16 ||18 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2010-2011 ||Hull Stingrays ||EIHL ||61 ||12 ||31 ||43 ||132 ||2 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2011 ||Sydney Bears ||AIHL || 21 || 8 || 11 || 19 || 89 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Hull Stingrays || EIHL || 41 || 3 || 23 || 26 || 104 || 3 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2012-2013 || Hull Stingrays || EIHL || 56 || 12 || 29 || 41 || 180 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Generals de Bentley ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en novembre 1979
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Killer Bees de Rio Grande Valley
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des SteelHounds de Youngstown
Joueur des Eagles du Colorado (LCH)
Joueur des Americans d'Allen (LCH)
Joueur des IceRays de Corpus Christi
Joueur des Hull Stingrays
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du BIK Karlskoga